Титул успішно захистили чешки Барбора Крейчикова та Катержина Сінякова. 

Вероніка Кудерметова, Коко Гофф, Катержина Сінякова, Габріела Дабровскі, Елісе Мертенс, Людмила Кіченок, Ян Чжаосюань, Крістіна Младенович, Дезіре Кравчик та Демі Схюрс перед початком турніру претендували на право називатися першою ракеткою світу у парній грі. За підсумками турніру це право повернула собі Сінякова.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Знялися

Посилання

Зовнішні посилання 
 Сітка

Women's Doubles